Sufficienza – in statistica, capacità di rappresentare in maniera sintetica l'informazione contenuta nel campione
 Condizione sufficiente – in logica, condizione che, se soddisfatta, garantisce la verità della proposizione

Altri progetti